Alta Luz kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Alta Luz, Puebla, Quimixtlán, 
 Alta Luz, Huatusco, 
 Alta Luz, Manlio Fabio Altamirano, 
 Alta Luz, Zongolica, 

Robotskapade Mexikoförgreningar